Денен:

 Денен — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Валансьен, кантон Денен.
 Денен — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.